Die Abierto Mexicano Telcel 2008 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Acapulco. Es war als Turnier der Tier--Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 23. Februar bis 1. März 2008 statt.

Im Einzel gewann Flavia Pennetta gegen Alizé Cornet mit 6:0, 4:6, 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Nuria Llagostera Vives / María José Martínez Sánchez mit 6:2 und 6:4 gegen Iveta Benešová / Petra Cetkovská.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Acapulco